Black Christmas est un film canadien réalisé par Bob Clark en 1974 ;
 Black Christmas est un film américano-canadien, remake du précédent, réalisé par Glen Morgan en 2006 ;
 Black Christmas est un film américain de 2019, second remake du film de 1974.